Saint George, St. George of Sint George verwijst naar de Engelse en Franse benaming van de heilige Joris. Daarnaast kan het ook verwijzen naar:

Plaatsen

Caraïben 
 Saint George (Antigua en Barbuda), een parish van Antigua en Barbuda
 Saint George (Barbados), een parish van Barbados
 Saint George (Bermuda), een eiland van Bermuda
 Saint George (Bermudaanse gemeente), een stad in Bermuda
 Saint George (Bermudaanse parish), een parish van Bermuda
 Saint George (Dominica), een parish van Dominica
 Saint George (Grenada), een parish van Grenada
 Saint George (Saint Vincent en de Grenadines), een parish van Saint Vincent en de Grenadines

Verenigde Staten 
 Saint George (Verenigde Staten), een eiland van Alaska
 St. George (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 St. George (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 St. George (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 St. George (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 St. George (Staten Island), een wijk van de stad New York in Staten Island
 St. George (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah

Elders 
 Fort Sint George (Ghana), fort/kasteel in Ghana
 Fort Sint George (Madras), fort in India
 Sveti Đorđe, eiland in de Baai van Kotor, in Montenegro

Overige 
 RKSV Sint George, een Nederlandse omnisportvereniging uit Spierdijk
 Agiorgitiko, een druivenras, ook bekend als St. George
 Saint George (televisieserie), een televisieserie met David Zayas
 Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheden Saint Georges

Zie ook 
 St. George's (doorverwijspagina)
 Saint-Georges (doorverwijspagina)